Бугота́к:
 Буготак — село в Тогучинском районе Новосибирской области.
 Буготак — новосибирская группа, играющая этническую музыку.
 Буготак — река в Западной Сибири, приток реки Иня.